Mokrenski Prokhod kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Marasjki Prochod, bergspass, Sliven, 
 Avramovski prochod, bergspass, Sliven, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar